Галапагос:

 Галапагос — архипелаг в Тихом океане.
 Галапагос — национальный парк в Эквадоре.
 Галапагос — провинция Эквадора.
 Галапагос — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара.